Die Saison 2020/21 war die 14. Spielzeit der B-Junioren-Bundesliga. Sie wurde am 19. September 2020 eröffnet, Ende Oktober 2020 unter- und im April 2021 schließlich abgebrochen.

Nachdem die Vorsaison aufgrund der COVID-19-Pandemie nach einer Entscheidung des DFB vom 25. Mai 2020 vorzeitig für beendet erklärt wurde, nahm kein amtierender Meister teil. Da die Abstiege temporär ausgesetzt wurden, bestand das Teilnehmerfeld aus den 42 Teilnehmern der vorherigen Spielzeit sowie den Aufsteigern. Die Benennung der Aufsteiger erfolgte durch die jeweiligen Spielklassenträger in eigener Zuständigkeit. In den Staffeln Nord/Nordost sowie West durften je 17, in der Staffel Süd/Südwest 18 Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Ende Oktober 2020 wurde der Spielbetrieb aufgrund der veränderten Pandemielage bis auf Weiteres eingestellt. Am 23. April 2021 gab der DFB schließlich den Abbruch der darüber hinaus nicht gewerteten Spielzeit bekannt.

Staffel Nord/Nordost 

Als Quotientenmeister der B-Jugend-Regionalliga Nord nahm Holstein Kiel teil, der Quotientenzweite, der Hamburger SV II, war nicht aufstiegsberechtigt. Hertha 03 Zehlendorf rückte als Quotientenvizemeister der Regionalliga Nordost für das nicht aufstiegsberechtigte Hertha BSC II nach. Ebenso der FC Viktoria 1889 Berlin, der stärker war als der zweite aufstiegsberechtigte Teilnehmer der Regionalliga Nord, der Eimsbütteler TV.

Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs

Staffel West 

Aus den untergeordneten Ligen stiegen der SC Fortuna Köln als Vertreter der B-Jugend-Verbandsliga Mittelrhein, der SC Paderborn 07 als Vertreter der B-Jugend-Verbandsliga Westfalen und Rot-Weiss Essen aus der B-Jugend-Verbandsliga Niederrhein in die B-Junioren-Bundesliga auf.

Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs

Staffel Süd/Südwest 

Als direkte Aufsteiger gelangten der TSV 1860 München aus der B-Jugend-Bayernliga und der 1. FC Heidenheim aus der B-Jugend-Oberliga Baden-Württemberg in die B-Junioren-Bundesliga. Die Quotientenmeister der B-Jugend-Regionalliga Südwest, der 1. FC Kaiserslautern, und der B-Jugend-Hessenliga, der FSV Frankfurt, kamen ebenfalls hinzu, da keine Aufstiegsspiele stattfanden.

Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs

Weblinks 
 Staffel Nord/Nordost 2020/21, kicker.de
 Staffel West 2020/21, kicker.de
 Staffel Süd/Südwest 2020/21, kicker.de

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2020/21
2020/21
Abgebrochene Sportveranstaltung 2021